El desarrollo de un nuevo producto se lleva a cabo en el ámbito de los negocios, ingeniería y el diseño, consiste en el proceso completo de crear y llevar un nuevo producto al mercado. Existen dos aspectos paralelos que se involucran en este proceso: uno implica ingeniería de producto; el otro, análisis de mercado. Los responsables de la mercadotecnia consideran el desarrollo de nuevo producto como el primer paso en la gestión del ciclo de vida del producto..

Tipos de nuevos productos 
Existe una gran cantidad de tipos de nuevos productos que se realizan. Algunos son nuevos en el mercado, otros son nuevos en la compañía y algunos en ambos sitios. Algunos son modificaciones menores. El producto consiste en ofrecer a un mercado su producto  para satisfacer sus necesidades.

 Producto
 Servicio
 Producto físico
 Producto digital

El proceso 
Existen varios pasos en el proceso de desarrollo de nuevos productos:

1 Generación de productos 

 ideas para nuevos productos obtenidas de clientes, departamento de Investigación y desarrollo (I+D), competencia, grupos objetivo, empleados o ferias comerciales.
 algunas de las técnicas formales de generación de ideas son: creación de listas, relaciones forzadas, brainstorming, análisis morfológico y análisis de problemas.

2 Filtrado de la idea 

 eliminación de conceptos que no encajan
 debemos hacernos tres preguntas:
 ¿el mercado objetivo se beneficiará del producto?
 ¿es técnicamente viable fabricar este producto?
 ¿generará beneficios el producto?

3 Desarrollo del concepto y prueba 

 desarrollar los detalles de marketing e ingeniería
 cuál es el mercado objetivo
 qué beneficios proporcionará el producto.
 cómo reaccionarán los consumidores al producto
 cómo se producirá el producto
 qué coste tendrá producirlo
 probar el concepto preguntando a una muestra de los consumidores potenciales qué piensan de la idea

4 Análisis de Negocios 

 estimar aproximadamente el precio de venta
 estimar los volúmenes de venta
 estimar los beneficios

5 Test de mercado y test Beta 
 producir un prototipo físico
 probar el producto en situaciones típicas de uso
 hacer ajustes donde sea necesario
 producir una tirada inicial del producto y venderlo en un mercado de prueba para determinar la aceptación del consumidor

6 Implementación Técnica 

 iniciación del nuevo programa
 estimación de los recursos necesarios!
 edacción de los requisitos
 planificación de las operaciones de ingeniería
 distribución de tareas por departamento
 colaboración necesaria de los proveedores
 publicación del plan de recursos
 revisión del programa y seguimiento
 planificación de posibles contingencias

7 Comercialización 

 lanzamiento del producto
 presupuesto de publicidad y diseño de la misma; distribución de anuncios y otros tipos de promoción
 diseño del plan de distribución respecto al producto
 análisis del camino crítico es útil a este nivel

Estos pasos deben ser repetidos tantas veces como se necesite. Algunos pasos pueden ser eliminados. Para reducir el tiempo del proceso muchas compañías realizan varios a la vez (lo que se llama ingeniería concurrente). Para facilitar la introducción exitosa de productos en el mercado y eliminar posibles deficiencias, las últimas tendencias implican reuniones interdepartamentales en las que todos los responsables de las áreas clave de la compañía van a participar en la creación del producto: compras, producción, logística, marketing, comercial, servicio postventa, etc. Con ello, se pretende evitar ineficiencias en el producto por pequeños errores de planteamiento que pueden hacerlo fracasar. Por ejemplo: que el embalaje es demasiado grande para optimizar la carga; que existen problemas de aprovisionamiento de determinados componentes o que no se puede garantizar un plazo de reparación conveniente.

La mayoría de las compañías líderes ven el desarrollo de nuevos productos como un proceso proactivo donde se invierten recursos para detectar cambios de mercado y adelantarse a las oportunidades de producto antes de que ocurran (en contraste con una estrategia reactiva en la que nada se hace hasta que los problemas aparecen). Muchos líderes consideran el desarrollo de nuevos productos un proceso continuo (al que se llama desarrollo continuo) en el que un nuevo equipo de desarrollo de producto siempre está buscando nuevas oportunidades.

Proteger nuevos productos 
Cuando se desarrolla un nuevo producto pueden plantearse muchas preguntas legales como: ¿Cómo protejo la innovación de los imitadores?; ¿puede ser protegida legalmente la innovación?; ¿durante cuánto tiempo?; ¿cuánto costará?, las respuestas se complican por el hecho de que muchos conceptos legales son de aplicación a cada innovación, proceso de producto o trabajo creativo. Ello incluye patentes, marcas registradas y propiedad intelectual. Es necesario saber cuál es aplicable y cuándo es aplicable cada una. Además, su tratamiento varía según las legislaciones nacionales vigentes.

Véase también 
 Marketing 
 Ingeniería
 Producto

Referencias 

Mercadotecnia
Innovación
Estrategia
Diseño